Alexanderplatz, een plein in Berlijn
 Station Berlin Alexanderplatz, treinstation in Berlijn
 Berlin Alexanderplatz (boek), boek van Alfred Döblin uit 1929
 Berlin — Alexanderplatz (film), eerste verfilming uit 1931
 Berlin Alexanderplatz (televisieserie), tweede verfilming uit 1980
 Berlin — Alexanderplatz (2020 film), verfilming uit 2020
 Berlin Alexanderplatz (toneelstuk)